Rezultaty Rajdu Szwecji (34. International Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1984 roku, który odbył się w dniach 10-12 lutego. Była to druga runda RMŚ w tamtym roku oraz czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1984 (rajd miał najwyższy współczynnik - 4)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja generalna, WRC i ERC

Klasyfikacja RMŚ po 2 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Klasyfikacja RME po 4 rundach

Przypisy 

Szwecja
1984
1984 w Szwecji
Szwecja